Korpetjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Korpetjärnet, Bohuslän, sjö i Munkedals kommun,  (5 ha)
Korpetjärnet, Dalsland, sjö i Bengtsfors kommun,

Se även
Korptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn